Ел Веинтидос има више значења:

 Ел Веинтидос (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Веинтидос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Веинтидос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Веинтидос, Танлахас Уно (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику